Kra peut désigner :
 Bryna Kra (née en 1966), mathématicienne américaine ;
 Irwin Kra (né en 1937), mathématicien américain ;
 L'isthme de Kra, la partie la plus étroite de la péninsule Malaise ;
 Kra , une lettre créée spécialement pour la langue groenlandaise et utilisée en inuttitut au Canada ;
 Kra, un groupe musical japonais.
 Éditions Kra ou Éditions du Sagittaire ancienne maison d'édition française.
Kra peut signifier "Très" ou "Meilleur" en Argad'z.